Хаболово:

 Хаболово — деревня в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.
 Хаболово — небольшое озеро в Ленинградской области России.